Verbraucherkreditgesetz steht für:
 Verbraucherkreditgesetz (Deutschland) (VerbrKrG), ein Bundesgesetz der Bundesrepublik Deutschland
 Verbraucherkreditgesetz (Österreich) (VKrG), ein Bundesgesetz der Republik Österreich

Siehe auch:
 Bundesgesetz über den Konsumkredit (KKG), ein Bundesgesetz der Schweiz mit gleichem Ziel